Leptospora är ett släkte av svampar. Leptospora ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptospora